Двуречное — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Двуречное — село в Есильском районе Акмолинской области.

Россия 
 Двуречное — село в Рыбинском районе Красноярского края.

Украина 
 Двуречное — посёлок в Двуречанском районе Харьковской области.

См. также 
 Двуречная